Ali Dere ist der Name folgender Personen:

* Ali Dere (Theologe), türkischer Theologe 
 Ali Dere (Fußballspieler) (* 1992), türkischer Fußballspieler